Domprosteriet kan syfta på:

Svenska kyrkan
Domprosteriet, Göteborgs stift – ett tidigare kontrakt i Göteborgs stift
 Domprosteriet, Härnösands stift – ett tidigare kontrakt i Härnösands stift
Domprosteriet, Karlstads stift – ett tidigare kontrakt i Karlstads stift
Domprosteriet, Linköpings stift– ett tidigare kontrakt i Linköpings stift
Domprosteriet, Strängnäs stift– ett kontrakt i Strängnäs stift
Domprosteriet, Västerås stift– ett kontrakt i Västerås stift

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Domprosteriet, Borgå stift – ett prosteri i Borgå stift